Śniadecki ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Śniadecki (1756–1830), polnischer Mathematiker und Physiker
 Jędrzej Śniadecki (1768–1838), polnischer Chemiker und Arzt

Śniadecki oder Sniadecki steht für:
 Sniadecki (Mondkrater)
 Jan Śniadecki (Schiff), Fährschiff, siehe Unity Line #Flotte der Unity Line

Siehe auch:
 (1262) Sniadeckia, Asteroid